Az 1992–1993-as magyar női röplabdabajnokság a negyvennyolcadik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennyolc csapat indult el, az előző évi első két helyezett az osztrák, magyar, cseh, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Szuperligában szerepelt, a többiek az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-8. helyért, B csoport: 9-16. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után a Szuperligában szereplő két csapat és az A csoport 1-4. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 5-8. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 7-12. helyért, míg a B csoport 3-8. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 13-18. helyért.

A Ganz Danubius új neve Extrade SC lett.

A DUTÉP SC új neve Goodmayer SC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–6. helyért 
Elődöntőbe jutásért: BSE-Taverna–Vasas SC-tuttoMobili 0:3, 0:3, 0:3 és BVSC–Lehel SC 3:1, 3:0, 3:2

Elődöntő: Eger SE–BVSC 3:0, 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Vasas SC-tuttoMobili 3:0, 3:1, 3:2

Döntő: Eger SE–Tungsram SC 1:3, 3:1, 3:2, 0:3, 2:3

3. helyért: BVSC–Vasas SC-tuttoMobili 0:3, 1:3, 2:3

5. helyért: BSE-Taverna–Lehel SC 0:3, 3:0, 2:3

7–12. helyért

13–18. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1994

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag